UAZ bzw. UaZ oder U.A.Z. bezeichnet:

 Udo Anschütz Gewehrfabrik (UAZ) in Zella-Mehlis, auch Gewehrfabrik Udo Anschütz und Anschütz Gewehrfabrik genannt
 Uljanowski Awtomobilny Sawod, eine russische Automobilfabrik mit Sitz in Uljanowsk, deren Fahrzeuge die Marke UAZ tragen.
 Universidad Autónoma de Zacatecas, eine mexikanische Universität in Zacatecas
 Unteroffizier auf Zeit, in der Nationalen Volksarmee ein Wehrpflichtiger, der anstatt des anderthalbjährigen Grundwehrdienstes als Soldat einen dreijährigen Wehrdienst als Unteroffizier ableistete

Abkürzung